XLII Wyścig Pokoju – odbył się na trasie Warszawa – Berlin – Praga w dniach 8-20 maja 1989 roku. Do 12-etapowego wyścigu, którego trasa wynosiła 1927 km, wystartowało 106 zawodników z 18 drużyn.

Lista startowa

Wyniki

I etap, (8 maja 1989), dookoła Warszawy (78 km)

II etap, (9 maja 1989), Warszawa – Łódź (140 km)

III etap, (10 maja 1989), Pabianice – Wrocław (198 km)

IV etap, (11 maja 1989), Wrocław – Poznań (187 km)

V etap, (12 maja 1989), Poznań – Chociebuż (197 km)

VI etap, (13 maja 1989), Chociebuż – Halle (203 km)

VII etap, (15 maja 1989), Halle – Berlin (213 km)

VIII etap, (16 maja 1989), Mahlow – Drezno (197 km)

IX etap, (17 maja 1989), Drezno – Mladá Boleslav (167 km)

X etap, (18 maja 1989), Mladá Boleslav – Trutnov (150 km)

XI etap, (19 maja 1989), Trutnov (35 km), jazda indywidualna na czas

XII etap, (20 maja 1989), Trutnov – Praga (162 km)

Klasyfikacja indywidualna 
Koszulka żółta

Klasyfikacja drużynowa 
Koszulka błękitna.
Na wynik składa się rzeczywista suma czasów – bez bonifikat – trzech pierwszych zawodników drużyny na każdym etapie oraz prologu.

Klasyfikacje dodatkowe

Górska 
Koszulka zielona.
O kolejności decyduje suma punktów zgromadzonych na górskich premiach pierwszej i drugiej kategorii.

Najaktywniejszych 
Koszulka fioletowa.
O kolejności decyduje suma punktów zgromadzonych na lotnych i górskich premiach.

Najwszechstronniejszych 
Koszulka różowa.
O kolejności decyduje suma punktów zgromadzonych na metach etapów oraz na lotnych i górskich premiach.

Punktowa 
Koszulka biała.
O kolejności decyduje suma punktów zgromadzonych na metach etapów.

Do lat 21 
Koszulka w biało-czarne pasy.
O kolejności decyduje suma czasów na metach etapów.

Przypisy

Bibliografia 
 Trybuna Ludu nr 107 (13874) z 8 maja 1989 r;
 Trybuna Ludu nr 108 (13875) z 9 maja 1989 r;
 Trybuna Ludu nr 109 (13876) z 10 maja 1989 r;
 Trybuna Ludu nr 110 (13877) z 11 maja 1989 r;
 Trybuna Ludu nr 111 (13878) z 12 maja 1989 r;
 Trybuna Ludu nr 112 (13879) z 13 maja 1989 r;
 Trybuna Ludu nr 113 (13880) z 15 maja 1989 r;
 Trybuna Ludu nr 114 (13881) z 16 maja 1989 r
 Trybuna Ludu nr 115 (13882) z 17 maja 1989 r;
 Trybuna Ludu nr 116 (13883) z 18 maja 1989 r;
 Trybuna Ludu nr 117 (13884) z 19 maja 1989 r;
 Trybuna Ludu nr 118 (13885) z 21 maja 1989 r;
 Trybuna Ludu nr 119 (13886) z 22 maja 1989 r.
 Rogala, J., Podręcznik do nauki współczesnego języka mongolskiego, Wydawnictwo Dialog, Warszawa 2015, s. 38.

Linki zewnętrzne 
 Serwis poświęcony Wyścigowi Pokoju 
 Serwis poświęcony Wyścigowi Pokoju 

1989
1989 w polskim sporcie
1989 w Europie